Ле-Пор (Арьеж) — коммуна во Франции, регион Юг — Пиренеи.
 Ле-Пор (Реюньон) — коммуна во Франции, регион Реюньон.